San Lázaro ist der Name folgender Orte:
 San Lázaro (Paraguay)
 San Lázaro (Uruguay) 
 San Lázaro (Venezuela)

Spanien:
 San Lázaro (Oviedo), Asturien
 San Lázaro (Santiago), Santiago de Compostela, Galicien